Corrado steht für:
 Corrado, italienischer Vorname
 VW Corrado, Automodell der Marke VW

Corrado bzw. Di Corrado ist der Familienname von:
 Andrea Di Corrado (* 1988), italienischer Radrennfahrer
 Cinzia Corrado (* 1965), italienische Popsängerin
 Frank Corrado (* 1993), kanadischer Eishockeyspieler
 Sebastiano Corrado (um 1510–1556), italienischer Humanist

Siehe auch:
 Anticoli Corrado, Gemeinde in der Metropolitanstadt Rom, Region Latium, Italien
 Monte Vidon Corrado, Gemeinde in der Provinz Fermo, Region Marken, Italien